Delio Fernández, een Spaans wielrenner
Delio Onnis, een Argentijns voetballer
Delio Rodríguez, een Spaans wielrenner
Delio Rossi, een Italiaans voetbaltrainer
Delio Toledo, een Paraguayaans voetballer

Overig 
Délio (merk), een merknaam van smeerbare salades
Lago Delio, een meer in Italië